Cody Mathès Gakpo (født 7. maj 1999) er en hollandsk fodboldspiller, der fra januar 2023 spiller som angriber for Premier League-klubben Liverpool og det hollandske landshold. Han har tidligere spillet i PSV Eindhoven.

Efter at have afsluttet sin uddannelse i PSV's akademi debuterede Gakpo på klubbens førstehold i februar 2018. I sæsonen 2021-22 vandt han prisen for årets hollandske fodboldspiller efter at have scoret 21 mål i 47 kampe i alle turneringer.

Gakpo spillede ungdomsfodbold for Holland på niveauerne under 18 år til under 21 år. Han debuterede for det hollandske seniorlandshold i juni 2021 ved EM i fodbold 2020.

Han blev udtaget til VM-truppen i 2022 og havde en øjeblikkelig indflydelse, idet han scorede i tre på hinanden følgende gruppe A-kampe mod Senegal, Ecuador, og Qatar.

Privat liv 
Gakpo er kristen. Han har sagt, "Jeg prøver at læse i Bibelen hver dag, jeg beder hver dag, jeg kan lide at gå i kirke, og jeg læser mange bøger om troen."

Klub statistik

Klub

Internationalt

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Fodboldspillere fra Holland
Personer fra Eindhoven
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2020
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2022